Dillenburger ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Dillenburger (1880–1948), deutscher Polizeioffizier
 Theodor Dillenburger (1838–1881), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Wilhelm Dillenburger (1810–1882), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor